Groschupf ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Gottfried Groschupf, 1795–1800 Konventualstudiendirektor im Kloster Loccum
 Charlotte Groschupf, Direktorin des Arbeitsgerichts Lüneburg
 Irmgard Groschupf, Politikerin, Mitglied der NDPD und der Volkskammer der DDR (8. und 9. Wahlperiode)
 Johannes Groschupf, Journalist und Autor (Das Lächeln des Panthers, Berlin Prepper)
 Margarete Groschupf, Feature-Autorin
 Peter Groschupf, Auto- und Luftfahrtjournalist
 N.N. Groschupf, Generalmajor in der deutschen Wehrmacht

Siehe auch:
 Groschuff
 Groschup
 Groschupp